

Muziek

Artiesten 
Glory (rapper), de artiestennaam van de Amerikaanse rapper James Giddeon
Glory (zanger), een reggaetonzanger

Albums 
Glory (Manafest), een album van de christelijke hiphop-zanger Manafest uit 2006
Glory (Iggy Azalea), een ep van Australische rapper Iggy Azalea
Glory (Michael W. Smith), een album van de Amerikaanse gospelzanger Michael W. Smith uit 2011
Glory (Kutless), een album van de christelijke-rockband Kutless uit 2014
Glory (Britney Spears), een album van de Amerikaanse zangers Britney Spears uit 2016

Singles 
Glory (Bastille), een nummer van Bastille
Glory (KMFDM), 1994
Glory (Television), een nummer van Television
Glory (Audio Adrenaline), een nummer van Audio Adrenaline
Glory (Hollywood Undead), een nummer van Hollywood Undead
Glory (Susumu Hirasawa), een nummer van Susumu Hirasawa
The Glory, een nummer van Kanye West

Film en televisie 
Glory (1956), een film met Margaret O'Brien, Walter Brennan en Charlotte Greenwood
Glory (1989), een film over het verhaal van een regiment van Afrikaans-Amerikaanse soldaten in de Amerikaanse Burgeroorlog
Glory (Buffy the Vampire Slayer), een godin van een heldimensie van de tv-serie Buffy the Vampire Slayer

Anders 
Glory (kickboksen), een internationale kickboksorganisatie
Glory (muurschildering), een muurschildering in Amsterdam Nieuw-West